Белуга-Виска — река в России, течёт по территории Заполярного района Ненецкого автономного округа. Вытекает из озера Белуга-Ты на высоте 99 м над уровнем моря. Устье реки находится в 378 км по правому берегу реки Шапкиной на высоте 69 м над уровнем моря. Длина реки составляет 25 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000082097.

Примечания 

Притоки Шапкиной
Реки Ненецкого автономного округа